Flixbus steht für:
 Flixbus, eine Marke der Flix SE und Vertriebsplattform für Fernbusfahrscheine
 FlixBus DACH, ein 2011 als selbstständige MFB MeinFernbus GmbH gegründetes heutiges Tochterunternehmen der Flixmobility
 FlixBus CEE, ein 2016 gegründetes Tochterunternehmen der Flixmobility